Jméno a příjmení Martin Ondráček má více známých nositelů:

 Martin Ondráček (novinář) – český novinář
 Martin Ondráček (lední hokejista) – český hokejista